Горлов () — російське прізвище. Відомі носії:

 Горлов Анатолій Федорович (1948—2023) — український журналіст, головний редактор газети «Голос України»
 Горлов Геннадій Васильович (* 1943) — український політик.
 Горлов Олександр Мойсейович (1931—2016) — американський вчений російського походження, професор.
 Горлов Петро Миколайович (1839—1915) — російський інженер-геолог; на його честь названо м. Горлівка.
 Горлов Сергій Сергійович (* 1986) — російський хокеїст, нападник.

Горлова 
 Горлова Анастасія Вадимівна (* 1995) — українська спортсменка, веслувальниця на байдарках, чемпіонка Європи.
 Горлова Світлана Іванівна (1935—2021) — диктор Українського радіо. Заслужена артистка УРСР.
 Горлова Аліна Едуардівна  (* 1992) — українська кінорежисерка і сценаристка. Член Української кіноакадемії.
Російські прізвища